Belgium (Illinois) — vila no estado de Illinois, no Condado de Vermilion, Estados Unidos
 Belgium (Wisconsin) — vila no estado de Wisconsin, no Condado de Ozaukee, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos